Corrie Kruithof (1958. május 18. –?) holland nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Holland labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván női asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Egyesült Államok rendezte a 3., az 1999-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

1999-es női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Holland labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek